Railroad Tycoon (computerspelserie), een serie van computerspellen
 Railroad Tycoon (computerspel), een simulatiespel uit 1990 en tevens het eerste spel uit bovenstaande serie